222 км, 222-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Киргизия 
 222 км — пост, Кыргызская железная дорога. Код 717309

Россия 
 222 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 178311

Украина 
 222 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453410
 222 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Житомирская область). Код 346647